Орден «За военные заслуги» или Орден Военных заслуг — название наград некоторых государств:

 Орден «За военные заслуги» (Болгария) () — государственная награда Царства Болгарии и Республики Болгарии.
 Орден «За военную доблесть и заслуги» () — государственная награда Народной Республики Болгарии.
 Орден «За военные заслуги» (Бавария) () — государственная награда Королевства Баварии.
 Орден Военных заслуг Карла Фридриха () — государственная награда Великого герцогства Баден.
 Орден Военных заслуг (Бразилия) — государственная награда Бразилии.
 Орден «За военные заслуги» (Вюртемберг) () — государственная награда Королевства Вюртемберг.
 Орден Военных заслуг (Вьетнам) () — государственная награда Вьетнама.
 Орден «За военные заслуги» (Гессен-Кассель) () — государственная награда Гессен-Касселя.
 Орден Военных заслуг Аль-Хусейна — государственная награда Иордании.
 Орден Военных заслуг () — государственная награда Испании.
 Орден «За военные заслуги» (Канада) — государственная награда Канады.
 Орден Военных заслуг (Марокко) — государственная награда Королевства Марокко.
 Орден «За военные заслуги» (Россия) — государственная награда Российской Федерации.
 Орден «За военные заслуги» (Сирия) — государственная награда Сирии.
 Орден Военных заслуг (Франция) () — ведомственная награда Франции.
 Орден Военных заслуг (Старый порядок) — государственная награда королевства Франция (XVIII—XIX век).
 Орден Военных заслуг (Югославия) — государственная награда Социалистической Федеративной Республики Югославия.

См. также 
 Крест «За военные заслуги»
 Орден Морских заслуг